Passendale (plaats), een plaats in West-Vlaanderen

Andere betekenissen
Passchendaele (bier), een Belgisch bier
Passchendaele (film), film uit 2008